PCN – policyjanamid (PCN z ang. polycyanamide)
 PCN – polichlorowane naftaleny (PCN z ang. polychlorinated naphthalene)
 PCN – Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie
 PCN – Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN)